Zlatar su naziv više gradova:

 Zlatar, grad u Hrvatskoj.
 Zlatar (Srbija), mjesto u Srbiji.
 Zlatar (planina), planina u Srbiji.
 Zlatar (obrtnik), obrt izrade predmeta od zlata